Penner désigne notamment :

Patronymes

 Alden Penner (1983-), musicien et producteur québécois ;
 Dustin Penner (1982 -), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Erdman Penner (1905 - 1956), scénariste, lyriciste, producteur et réalisateur canadien ;
 Fred Penner (1946 -), acteur, compositeur et scénariste canadien ;
 John Penner (1931-2003), homme politique provincial canadien ;
 Jonathan Penner (1962-), acteur américain ;
 Michael D. Penner (né en 1969), avocat et entrepreneur québécois ;
 Stanford Penner (1921-216), physicien.

Toponyme 

 Le Pennar, un fleuve du sud de l'Inde.